Le mot doublon peut désigner :
 le doublon, une monnaie originaire d'Espagne et présente dans ses anciennes colonies ;
 une information redondante, c'est-à-dire qui est présente en double (voire plus) de manière inutile ;
 le doublon désigne un mouton mâle castré de plus de 18 mois ayant passé deux saisons en estive pour la production de viande de mouton AOC Barèges-Gavarnie dans les Pyrénées centrales.

Voir aussi 
 Doublet